Agrippinus ist der Name folgender Personen:

 Agrippinus von Karthago, Bischof von Karthago
 Agrippinus von Neapel, Bischof von Neapel
 Agrippinus von Trier, Bischof von Trier
 Agrippinus (Alexandria), Bischof von Alexandria
 Gaius Fabius Agrippinus, römischer Senator
 Agrippinus (Heermeister), römischer General im 5. Jahrhundert

Für die weibliche Form, siehe: Agrippina.